Реймонт — фамилия:
 Реймонт, Альфред фон (1808—1887) — немецкий историк и дипломат.
 Реймонт, Владислав (1867—1925) — польский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1924).

Примечания